Engel (cançó), tema del grup alemany Rammstein
 Llei d'Engel, observació empírica realitzada per primera vegada per l'estadístic alemany Ernst Engel 
 Corba d'Engel, representació de la relació entre la quantitat demanada d'un bé o servei i la renda del consumidor, determinades per l'estadístic Ernst Engel
 Biografies:
 David Hermann Engel (Neuruppin, Brandeburg, 1816 - Merseburg, 1877), organista i compositor alemany
 Émile Engel (Colombes, 1889 - Maurupt-le-Montois, 1914), ciclista francès 
 Ernst Engel 
 Ingrid Engel-Krämer (Dresden, 1943), saltadora alemanya
 Jules Engel (1909 - 2003), cineasta nord-americà d'origen hongarès
 Pierre-Émile Engel (París, 1847 – 1927), tenor i compositor francès